Charles Finney ist der Name folgender Personen: